Adams Township, Ohio kan syfta på:

* Adams Township, Champaign County, Ohio
 Adams Township, Clinton County, Ohio
 Adams Township, Coshocton County, Ohio
 Adams Township, Darke County, Ohio
 Adams Township, Defiance County, Ohio
 Adams Township, Guernsey County, Ohio
 Adams Township, Monroe County, Ohio
 Adams Township, Muskingum County, Ohio
 Adams Township, Seneca County, Ohio
 Adams Township, Washington County, Ohio